Пьерфранческо Медичи ():
 Медичи, Пьерфранческо Старший (ок. 1430 1476) — флорентийский банкир и государственный деятель
 Медичи, Пьерфранческо Младший (ок. 1487 1525) — флорентийский банкир, внук предыдущего